Botanika
 kasja – cynamonowiec wonny (Cinnamomum cassia L.)
 kasja – Cassia L., rodzaj roślin należący do rodziny bobowatych (Fabaceae)

 Inne
 kasja – olej wytwarzany z owoców cynamonowca wonnego
 Kasja lub Kesja – imię żeńskie
 Kasja – poetka bizantyńska (IX wiek)

Zobacz też